Nine Hours to Rama (film), een Britse speelfilm uit 1963
 Nine Hours to Rama (muziek), over de muziek bij de film Nine Hours to Rama